Passot est un patronyme qui peut désigner plusieurs personnes et lieux.

Étymologie 
Trois origines sont possibles pour ce nom de famille :
 en moyen français du , passot désignait une épée bâtarde, arme d'estoc entre l'épée et la dague, par extension c'est devenu le surnom du porteur de cette arme puis un nom de famille ;
 du latin passus, signifiant pas, passe, passage, avec le sens de petit passage ;
 le nom pourrait aussi être un diminutif de l'ancien français « passe » qui signifie passereau, moineau.

Toutefois, certains spécialistes d'étymologie pensent que la première possibilité en plus de sa rareté est un peu trop tardive pour avoir été à l'origine d'un nom de famille.

Exemple d'utilisation 
« Le coustilleur de l'homme d'armes (ordonnance du ) sera armé de corset petiz, garde-braz petiz, gantelez, salade et gorgery, espée de passot, et glaviot »

Localisation géographique du nom de famille 
Ce nom de famille se retrouve principalement dans les départements de Saône-et-Loire, le Rhône, le Jura et la Loire

Personnalités du nom de Passot 
 Pierre Passot (° , à Cluny en Saône-et-Loire - † ?), officier français du corps d'artillerie de la Marine. Il met les îles de Nosy Be et Mayotte dans l'océan Indien sous protectorat français.
 Simon Passot, fondateur d'une manufacture de coutil en 1761 à Évreux. Une rue porte son nom.
Madeleine Passot (1914 - 2009) résistante et militante communiste française

Voir aussi 
Mont Passot, sur l'île de Nosy Be à Madagascar, en hommage au commandant Pierre Passot.

Homonymie de patronyme